Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 2000 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года, кроме чемпиона страны. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 2001.

Таблица

Матчи

Тур 1
Рентистас 3-3 Серро
Такуарембо 0-1 Данубио
Дефенсор 2-2 Пеньяроль

Тур 2
Рентистас 0-2 Такуарембо
Дефенсор 4-1 Серро
Данубио 1-1 Пеньяроль

Тур 3
Серро 2-1 Такуарембо
Дефенсор 4-1 Данубио
Пеньяроль 6-0 Рентистас

Тур 4
Данубио 2-0 Рентистас
Дефенсор 3-0 Такуарембо
Серро 1-3 Пеньяроль

Тур 5
Данубио 4-1 Серро
Рентистас 1-4 Дефенсор
Пеньяроль 3-0 Такуарембо

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая